GMM Grammy () тайская медиа-развлекательная компания, основанная в 1983 году. Она претендует на 70-процентную долю в тайской индустрии развлечений. Помимо музыкального бизнеса, компания занимается производством концертов, управлением артистами, производством и изданием фильмов и телепрограмм.

Дочерние

Музыка 
Компания имеет пятнадцать музыкальных субсидий:

 Genie Record
 Grammy Gold - Тайская музыка кантри (лук тхунг).
 Grammy Big
 Sanamluang Music
 UP^G
 White Music
 Music Cream
 Nevermind Records
 Werk Gang
 Grand Musik
 Halo Society
 MBO
 GMMTV RECORDS
 GMM A
 Exact Music

Фильм 
 GDH 559

Телевидение 
 A-Time Media
 GMM BRAVO
 GMM Channel
 GMM Z (цифровая настройка)
 GMMTV (телевизионная продукция)
 Me Mi Ti
 The One Enterprise

Телевизионные каналы 
 One31
 GMM 25

Радио 
 Chill FM Online
 EFM 94
 Green Wave 106.5 FM
 Hot 91.5 (расформирован в 2013 году)

Издательский

Журналы 
 Image - мода, красота, новости общества
 Madame Figaro - мода и красота
 Her World - тайское издание популярного сингапурского женского журнала
 Maxim - тайское издание популярного парня маг
 Attitude - тайское издание британского журнала о гей-образе жизни
 In - мода и развлечения

Распределение 
 Se-Education - сеть университетских книжных магазинов

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Медиакомпании по алфавиту
Лейблы звукозаписи
Компании Таиланда
Поп-лейблы
Рок-лейблы